Оно-но Комати (, около 825 — около 900) — японская , одна из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан, входит в Тридцать шесть бессмертных — классический канон японской средневековой поэзии.

Биография и творчество 
О жизни поэтессы известно крайне мало. По предположениям, она родилась в префектуре Акита. Возможно, служила при дворе императора Ниммё. Автор любовной лирики, окружена множеством легенд. Её отец был правителем северной провинции Дэва.

Признание и посмертная судьба 
Стала героиней нескольких драм театра Но, посвященных её жизни в старости. Её любили изображать художники разных эпох. В её честь назван скоростной поезд на железнодорожной линии острова Хонсю, сорт риса и др.

Её имя в японском языке стало нарицательным для красавицы.

Примечания

Ссылки 

 Стихи online 
 Поэзия Оно-но Комати 

Писательницы Японии периода Хэйан
Поэтессы Японии
Фрейлины Японии периода Хэйан
Персоналии периода Хэйан